Yaqui puede referirse a... 

El pueblo yaqui, que vive en el suroeste de Sonora, México.
El idioma yaqui, una lengua uto-azteca hablada por ese grupo étnico.
El río Yaqui, un río del suroeste de Sonora, que toma su nombre de la etnia asentada en su curso bajo.
Una comunidad llamada "Pueblo Yaqui" que se encuentra a 24 kilómetros al suroeste de Ciudad Obregón con poco menos de 20000 habitantes. Llamada así pues en un tiempos de su fundación (anterior a Ciudad Obregón) era un rancho propiedad de un indígena yaqui. Alrededor de este rancho empezó a crecer la comunidad. Aún después de la desaparición del indígena quedó la tradición de designar la comunidad como "El Yaqui" para posteriormente tomar el nombre oficial de "pueblo yaqui". La comunidad rural se encuentra en el centro del Valle del Yaqui y todavía coloquialmente se dice "vamos al yaqui" para referirse a ir al pueblo. (Se que está largo, si lo quieren editar sería excelente pero creo que es una desambiguación importante sobre todo para el turismo que arriba a la comunidad de "pueblo yaqui" creyendo encontrar una comunidad indígena siendo que no es así ni existe siquiera una tradición de ese gran pueblo).
El juego de matatenas conocido en Cuba como "yaquis".